Hibbitt ist der Familienname folgender Personen:

 Kenny Hibbitt (* 1951), englischer Fußballspieler
 Terry Hibbitt (1947–1994), englischer Fußballspieler